Jurowce (gromada w powiecie białostockim)
 Jurowce (gromada w powiecie sanockim) (sanocki / bieszczadzki)